Le qualificazioni del singolare maschile dello  Sydney International 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Sydney International 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jérôme Golmard (Qualificato)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Paul Haarhuis (Qualificato)
 Martin Damm (Qualificato)

 David Prinosil (ultimo turno)
 Sébastien Lareau (ultimo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Arnaud Di Pasquale (primo turno)

Qualificati 

 Jérôme Golmard
 Hendrik Dreekmann

 Paul Haarhuis
 Martin Damm

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sydney International 1999
ATP Tour 1999